Hell in a cell – tipologia di incontro di wrestling
Hell in a Cell – evento annuale di wrestling organizzato dalla WWE
 Hell in a Cell – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2018 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2019 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Hell in a Cell – edizione del 2020 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment